

Littérature 

 Kœnigsmark est un roman de Pierre Benoit paru en 1918.

Cinéma 

 Kœnigsmark est un film de Léonce Perret sorti en 1923.
 Kœnigsmark est un film de Maurice Tourneur sorti en 1935.
 Kœnigsmark est un film de Solange Térac sorti en 1953.
 Kœnigsmark est un téléfilm de Jean Kerchbron diffusé en 1968 à la télévision.

Nom de famille 
Le nom de Kœnigsmark est porté notamment par les personnages historiques suivants :
 Hans Christoff de Kœnigsmark (1605-1663), général en chef suédois, maréchal ;
 Otto Wilhelm de Kœnigsmark (1639-1688), ambassadeur suédois, gouverneur de la Poméranie suédoise, généralissime ;
 Marie-Aurore de Kœnigsmark (1662-1768), célèbre par son esprit et sa beauté, amante de Frédéric-Auguste  ;
 Charles-Jean de Kœnigsmark (1659-1686), officier, aventurier ;
 Philippe-Christophe de Kœnigsmark (1665-1694), officier de cavalerie assassiné.

Homonymie de patronyme